AQG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anqing (Cina)
 aqg – codice ISO 639-3 della lingua arigidi